Conveniencia es, en general, lo que se mantiene por ser útil (habitualmente, a pesar de que suponga el mantenimiento de una hipocresía, de una irracionalidad o de una impropiedad). Puede referirse más específicamente a:
 Matrimonio de conveniencia, el que se realiza con el fin de obtener beneficios jurídicos sin que haya vínculo sentimental entre los contrayentes;
 Pabellón de conveniencia, pabellón o bandera enarbolado por buques civiles cuya relación entre el naviero y el Estado al que representa dicho pabellón es accidental;
 Alimento de conveniencia o plato preparado;
 Tienda de conveniencia, un tipo de establecimiento de pequeño tamaño y amplios horarios de apertura.